Традиційний бірманський календар — місячно-сонячний календар, заснований одночасно на фазах Місяця і обертанні Сонця. У кожному місяці бірманського календаря проводиться великий фестиваль, який, як правило, відбувається заснований на звичаях Бірманського буддизму. Незважаючи на його релігійну і культурну значимість, традиційний календар значною мірою вийшов із вжитку, особливо у великих міських територіях, і поступився Григоріанському. Багато газет продовжують використовувати традиційні назви місяців, але це відбувається виключно в церемоніальній формі.

Бірманський календар складається з дванадцяти місяців.

Структура

Доба 

Хоча в повсякденному використанні календар ніколи не виходить за рамки baho і nayi, бірманський календар містить одиниці часу до мілісекунд.

Тільки наступні одиниці використовуються у повсягденному житті:

Сучасні одиниці вимірювання часу можуть бути виражені як:

Тиждень 
Цивільний тиждень складається з семи днів. Також було прийнято позначати тиждень дня за допомогою заздалегідь призначеного числового значення від нуля до шести.

Місяці 

Кожен з 12 місячних місяців має свою назву.

Роки 
Система числення, звана Бірманською ерою (на відміну від Буддійської ери), відстає від григоріанської на 638 років (тобто 1989 відповідає 1351 року Бірманської ери).

Бірманський чисельник ґрунтується на циклі з 19 сонячних років. Рік складається з 12 місячних місяців; місяць має 29-30 днів. У дев'ятнадцятирічному циклі налічується 12 років по 12 місячних місяців і 7 років по 13 місячних місяців. Додатковий місяць з 30 днів вставляється в 3, 6, 11, 14, 17 і 19-й рік циклу, тому в бірманському році 354 або 384 дня.

Календар розпізнає три типи астрономічного року: тропічний рік, зоряний рік і аномальний рік. Аномалістичний рік визначається як час, потрібний Землі для здійснення одного оберту відносно апсид, точніше як час між двома перигеліями.

Цикл

Зодіак

Знаки 
Бірманський Зодіак, як і Західний Зодіак, ділиться на 12 знаків.  Бірманські знаки ідентичні Індійським і західним знакам, оскільки вони походять від Індійського і, в кінцевому рахунку, Західного зодіаку.

Місячні станції 
Зодіакальний місяць складається з 27 днів. Таким чином, кожен день зодіаку являє собою відрізок екліптики Місяця.

Дні тижня 
Бірманський зодіак розрізняє вісім символів та семиденний тиждень.

Джерела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарі
Культура М'янми